Stora Lomsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Lomsjön, Västergötland, sjö i Vårgårda kommun, 
Stora Lomsjön, Dalarna, sjö i Avesta kommun,

Se även
Lomsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn